U77 steht für:
 HMAS Yarra (U77), ein Schiff der Royal Australian Navy
 die Linie U77 im Netz der Düsseldorfer Stadtbahn; siehe Liste der Düsseldorfer Stadtbahnlinien

U 77 bezeichnet:
 SM U 77, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg
 U 77 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg

U77